Ogier puede referirse a:

 Sébastien Ogier, un piloto profesional de rallys.
 Ogier el Danés, héroe legendario de Dinamarca.